Вайссер, Морган — американский актёр немецкого происхождения
 Вайссер, Норберт — американский актёр театра и кино.